Tagsatzung steht für:

 Tagsatzung, Versammlung der Abgeordneten der Kantone der Schweiz, bis 1848
 in Österreich ein Termin in einem Gerichtsverfahren; siehe auch Gerichtsverhandlung